Världsmästerskapet i ishockey 1985 var det 50:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 61:e Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Prag i dåvarande Tjeckoslovakien under perioden 17 april–3 maj 1985.
B-VM i Freiburg im Üchtland i Schweiz under perioden 21–31 mars 1985.
C-VM i Megève, Chamonix och Saint-Gervais-les-Bains i Frankrike under perioden 14–23 mars 1985.

Det var 24 lag anmälda till VM. De åtta bästa lagen spelade A-VM, de åtta näst bästa lagen spelade B-VM, medan de sista åtta lagen spelade C-VM.

Tjeckoslovakien utnyttjade hemmafördelen och blev överraskande världsmästare för sjätte gången. Till tjeckoslovakernas fördel fanns också regeln att man i finalomgången inte tog med sig tidigare resultat, utan de fyra lagen som spelade om guld, silver och bronsplatserna startade på noll igen, en regel som infördes för att öka chansen att bryta Sovjetunionens överlägsenhet. Genom att vinna inledningsomgången vann Sovjetunionen dock europamästerskapstiteln för 23:e gången. I finalomgången förlorade man dock överraskande mot Tjeckoslovakien och Kanada, vilket ledde till att sovjeterna fick bronsmedaljer. Kanada kunde genom detta för första gången sedan VM i ishockey 1962 erövra silvermedaljerna. Sverige överraskade negativt som för första gången fick spela i nedflyttningsserien och hamnade på sjätte plats, deras sämsta placering sedan 1937, då de slutade 10:a. Denna placering kom trots att man i Canada Cup 1984 slutat på andra plats, där dock alla NHL-proffs var tillgängliga för uttagning.

Vid samma poäng gick resultat vid inbördes möte före målskillnad i samtliga grupper.

A-VM 
Alla matcher spelades i Prag 17 april–3 maj 1985. Efter en inledande omgång, där de åtta lagen spelade alla-mot-alla, fortsatte de fyra bäst placerade lagen i mästerskapsomgången om placeringarna 1–4, medan de fyra övriga lagen spelade vidare i nedflyttningsomgången om placeringarna 5–8. Poäng och målskillnad från den inledande omgången fördes inte med till mästerskapsomgången, vilket det dock gjordes för nedflyttningsomgången.

Inledande omgång

Nedflyttningsomgång 
De fyra sämst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om att undgå att flyttas ned i B-gruppen. De intjänade poängen och målskillnaden från den inledande omgången flyttades med till nedflyttningsomgången.

Mästerskapsomgång 

De fyra bäst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om världsmästerskapstitel och placeringar 1–4. Poängen och målskillnad från den inledande omgången flyttades inte med till mästerskapsomgången, alla lag startade från noll poäng och 0–0 i målskillnad.

EM 

EM-medaljer delades ut till de från Europa deltagande lagen.

B-VM 

B-världsmästerskapet spelades i Freiburg im Üchtland, Schweiz, 21–31 mars 1985. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1986 och om att undgå de två nedflyttningsplatserna till C-VM 1986.

C-VM 

C-världsmästerskapet spelades i Megève, Chamonix och Saint-Gervais-les-Bains i Frankrike, 14–23 mars 1985. De åtta lagen spelade om två uppflyttningsplatser till B-VM 1986.

Total slutställning

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare 
Målvakt: Jirí Králík, Tjeckoslovakien
Back: Vjatjeslav Fetisov, Sovjetunionen
Forward: Sergej Makarov, Sovjetunionen

All star team 
Målvakt: Jirí Králík, Tjeckoslovakien
Backar: Vjatjeslav Fetisov, Sovjetunionen; Aleksej Kasatonov, Sovjetunionen.
Forwards: Vladimir Krutov, Sovjetunionen; Vladimir Ruzicka, Tjeckoslovakien; Sergej Makarov, Sovjetunionen.

Laguppställningar

Tjeckoslovakien 
Jiří Králík, Jaromír Šindel, Arnold Kadlec, Miloslav Hořava, Eduard Uvira, Jaroslav Benak, Antonín Stavjaňa, František Musil, Radoslav Svoboda, Vincent Lukac, Darius Rusnak, Igor Liba, Jiří Hrdina, Vladimir Ruzicka, Pavel Richter, Jirí Lála, Dusan Pasek, Jiri Sejba, Oldrich Valek, Vladimir Kames, Michal Pivoňka, Petr Rosol

Sverige 
Målvakter: Peter Lindmark (Färjestads BK), Rolf Ridderwall (Djurgården Hockey), Åke Lilljebjörn (Brynäs IF)
Backar: Anders Eldebrink (Södertälje SK), Tommy Albelin (Djurgården Hockey), Bo Ericson (Södertälje SK), Mats Kihlström (Brynäs IF), Ulf Samuelsson (Hartford Whalers), Michael Thelvén (Djurgården Hockey), Mats Waltin (HC Lugano)
Forwards: Per-Erik Eklund (AIK Ishockey), Peter Gradin (AIK Ishockey), Michael Hjälm (IF Björklöven), Kent Johansson (HC Lugano), Dan Labraaten (Leksands IF), Lars Molin (Modo HK), Kent Nilsson (Calgary Flames), Matti Pauna (IF Björklöven), Lars-Gunnar Pettersson (IF Björklöven), Tomas Sandström (New York Rangers), Hans Särkijärvi (Södertälje SK), Håkan Södergren (Djurgården Hockey), Jens Öhling (Djurgården Hockey)
Förbundskapten: Leif Boork

Källor 
 Passion Hockey

1985 i Frankrike
1985 i Schweiz
1985 i Tjeckoslovakien
Ishockeysäsongen 1984/1985
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Schweiz
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckoslovakien
Sportevenemang i Prag
1985
Sport i Chamonix
Prag under 1900-talet